Todi – comune italiano dell'Umbria
 Tödi – maggiore cima delle Alpi Glaronesi

Persone 
 Luísa Todi –  mezzosoprano portoghese
 Jacopone da Todi – religioso e poeta italiano venerato come beato 
 Fortunato di Todi – vescovo italiano
 Terenziano di Todi – vescovo romano, venerato come santo
 Degna di Todi – santa
 Luzio Luci da Todi – pittore italiano